Atlético Córdoba club colombiano que jugó en la Categoría Primera B.
Atlético Córdoba club peruano que jugó entre 1926 y 1940 en la Primera División del Perú.
Atlético Córdoba club venezolano que jugó en la Segunda División B de Venezuela.